Палмиља има више значења:

 Палмиља, Ел Олвидо Уно (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Палмиља (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Палмиља (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику